Le titre Love Again peut désigner entre autres :

Musique

Album 

 , album de John Denver sorti le  ;
 , album du groupe Globe sorti le  ;
 , album d'Ayumi Hamasaki sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Eddie Cochran, figurant sur l'album  sorti en  ;
 , single de Globe sorti le  ;
 , chanson de Cascada, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kelly Rowland, figurant sur la bande son du film Meet the Browns sorti le  ;
 , chanson de Naoki Maeda, figurant sur la bande son du jeu vidéo Dance Dance Revolution ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dua Lipa, figurant sur l'album Future Nostalgia sorti le 27 mars 2020.

Cinéma 
 Love Again, film de 2019.

Voir aussi